Puglia Channel è stata un'emittente televisiva satellitare pugliese a carattere generalista, ideata da Vito Zivoli (fondatore di Telenorba) nel 2003.

Trasmetteva in chiaro per l'Europa e Nord America ed è stata visibile anche su decoder Sky al canale 844. La copertura di rete comprendeva anche l'intero bacino del Mediterraneo e gli Emirati Arabi.

Puglia Channel puntava a valorizzare la cultura e le tradizioni pugliesi, consentendo a numerose emittenti locali della regione (tra cui Telerama, L'A TV, BS Television, Tele Bari, ecc.) di appoggiarsi ad essa per un certo numero di ore al fine di diffondere i propri programmi al di fuori del contesto regionale.

Per la stagione 2008-2009, Puglia Channel si era aggiudicata i diritti di serie C1 per trasmettere tutte le partite in trasferta di  e .

Per la stagione 2009-2010, Puglia Channel si era aggiudicata i diritti dalla Lega Pro per trasmettere tutte le partite in trasferta del U.S. Foggia.

Nelle ore pomeridiane veniva trasmesso in diretta  il varietà di intrattenimento Dalla Puglia Con... condotto da Mino Balestra. Programma che valorizzava le eccellenze pugliesi dall ambiente alla cultura.

Il 30 novembre 2011 Puglia Channel chiude definitivamente.

Collegamenti esterni 
 

Reti televisive della Puglia
Anastasia Russo